Religió
 Eremites de Sant Jeroni de Fiesole
 Orde de Sant Jeroni
 Pobres Eremites de Sant Jeroni